Grappige Zaken is een impresariaat en theaterproducent, in 2016 opgericht door de cabaretier Arjan Kleton. Het bedrijf richt zich met name op cabaret, kleinkunst en stand-up comedy en is gevestigd in Amersfoort, Nederland.

Eigen producties 
Naast het programmeren en boeken van theatervoorstellingen van solo artiesten en gezelschappen, produceert het bedrijf ook eigen producties. 

 TRYO (Trio cabaret try-outs)
 Knock Out Comedy Crew
 Finalistentournee Amsterdams Studenten Cabaret Festival
 Cocktails & Comedy
 Comedy Camper

Theaters 
Grappige Zaken verzorgt de cabaret/comedy programmering voor meerdere theaters en comedyclubs in Nederland.

Voorstellingen 
Overzicht van theatervoorstellingen en -producties

Bronnen 

 Overzicht impresariaten in Nederland cabaret.nl
 Het succes van stand-up comedy. Artikel in Trouw waarin o.a. impresariaat Grappige Zaken genoemd en geïnterviewd wordt
 Grappige Zaken verzorgt de programmering voor Comedy Café
 Hoe wordt je comedian? Artikel in Volkskrant waar meerdere comedians geïnterviewd worden en impresariaat Grappige Zaken genoemd wordt als volgende stap 
 Grappige Zaken is een onafhankelijke theaterproducent en impresariaat Theater.nl
 Cabaretiers en comedian zitten niet stil tijdens quarantaine en impresariaat Grappige Zaken gaat een voorstelling streamen vanuit een leeg theater  I Love Theater
 Amersfoortse theaterproducent en impresariaat Grappige Zaken gaat samenwerking aan met Amersfoortse schouwburg Flint
 Internetfenomeen en comedian Sidney Schmeltz gaat het theater in en zijn voorstelling 'Hooggeleid' wordt geproduceerd door impresariaat Grappige Zaken Interview FunX
 Na het winnen van juryprijs op het Amsterdams Studenten Cabaret Festival sloot comedian Davey Turnhout zich aan bij impresariaat Grappige Zaken Arena lokaal
 Mooie samenwerking tussen lokale vereniging PJG en impresariaat Grappige Zaken brengt theatervoorstellingen naar regio Molenlanden Het Kontakt